Шушля́бины — старинный русский дворянский род, восходящий к началу XVII в. 

Первые летописные свидетельства о роде этой фамилии датированы началом XVII века. Род дворян Шушлябиных записан в VI часть дворянской родословной книги Орловской губернии Российской империи.

Представители 

 Вячеслав Петрович Шушлябин — штаб-ротмистр, дер. Тиминская Колпенской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии. Гг. дворяне, имеющие право голоса.

 Михаил Петрович Шушлябин — врач, дер. Тиминская Колпенской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии. Гг. дворяне, имеющие право голоса.

 Иван Григорьевич Шушлябин — заседатель Малоархангельского земского суда, коллежский регистратор (1828, 1829 гг.)

Примечания

Ссылки